Petroselinum romanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Sweet. Petroselinum romanum ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
romanum